Терсера Сексион има више значења:

 Терсера Сексион (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион (Сан Андрес Лагунас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион (Сан Франсиско Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион (Сан Себастијан Никанандута), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион (Санта Ана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион (Санта Круз Папалутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион, Санта Хертрудис (Санта Хертрудис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион, Динијаја (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Терсера Сексион (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Терсера Сексион (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику